Sarikei (bahagian), een deelgebied van de deelstaat Sarawak op Borneo in Maleisië
 Sarikei (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Sarikei (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Sarikei
 Sarikei (dialect), een dialect van het Centraal-Melanau, gesproken in bovenstaande streek